Un cauchemar est un rêve désagréable.
 Un cauchemar est une créature folklorique s'asseyant durant la nuit sur le torse de sa victime, l'empêchant de respirer correctement.

Œuvres 
 Le Cauchemar, tableau du peintre britannique Johann Heinrich Füssli, datant de 1781.
 Le Cauchemar, tableau du peintre britannique Johann Heinrich Füssli, datant de 1790-1791.
 Cauchemar est le titre d'un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 Cauchemars est le titre d'un épisode de la série télévisée Angel.
 Cauchemar est le titre d'un album de la série de bande dessinée Michel Vaillant.
 Cauchemar (1961) est un film grec d'Errikos Andreou
 Cauchemar (1980) est un film de Noël Simsolo.
 Cauchemar (2006) est le titre d'une chanson écrite et chantée par Marie-Mai.
 Cauchemar est une nouvelle d'Anton Tchekhov.